Spyder steht für:
 Spyder (Unternehmen), ein US-amerikanischer Textilhersteller
 Spyder 550 Motors, ein ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Spydercars, ein britischer Automobilhersteller
 eine Karosseriebauform, auch Spider, siehe Roadster
 Spyder (Software) eine IDE-Umgebung für wissenschaftliche Python-Entwicklung 

Pkw-Modelle:
 Audi quattro spyder
 Audi R8 Spyder, siehe Audi R8 #R8 Spyder
 Edran Spyder Mk I, siehe Edran #Spyder Mk I
 Isdera Spyder
 Lamborghini Gallardo Spyder, siehe Lamborghini Gallardo #Gallardo Spyder
 Lynx XJS Spyder, siehe Lynx (Automarke) #Lynx XJS Spyder
 Maserati Spyder
 Porsche 550 Spyder, siehe Porsche 550
 Porsche 645 Spyder, siehe Porsche 645
 Porsche 918 Spyder, siehe Porsche 918 #918 Spyder
 Rudolph Spyder C und Spyder S, siehe Rudolph Perfect Roadster #Rudolph Spyder C und Spyder S
 Sebring-Spyder, siehe Turbomotors Abgastechnik
 Wiesmann Spyder, siehe Wiesmann (Unternehmen) #Designstudie Wiesmann Spyder

Rennwagen:
 Ferrari 625LM Spyder Touring
 Ferrari 735S Spyder
 Kremer K8 Spyder
 Porsche 718 Spyder, siehe Porsche 718
 Porsche 917 Spyder, siehe Porsche 917
 Porsche 936 Spyder, siehe Porsche 936 #936 Spyder (1976–1981)
 Porsche RS Spyder

Weitere Fahrzeuge:
 Can-Am Spyder, ein Trike

SPYDER steht für:
 SPYDER, ein Raketensystem

Siehe auch:
 Spider
 Spyders

Abkürzung